Eat Your Heart Out steht für:
 Eat Your Heart Out (1997), deutsch-amerikanischer Spielfilm von Felix O. Adlon (1997)
 Eat Your Heart Out (2008), US-amerikanischer Spielfilm von James Adam Tucker (2008)
 Eat Your Heart Out (Band), australische Rockband
 Eat Your Heart Out Records, von Alec Empire betriebenes Musiklabel